Bang Pakong bezeichnet:

 Mae Nam Bang Pakong, einen Fluss in Thailand
 Amphoe Bang Pakong, einen Landkreis in Thailand